Aixtarot (ciutat) o Astaroth ciutat de Canaan
 Astarot, nom de dimoni
 Astoret, deessa dels cananeus